Онипко — имя собственное; распространено в виде фамилий.

  (род. 1943) — украинский учёный-физик и общественный деятель.
 Онипко, Максим Данилович (1915—2005) — советский деятель, 1-й секретарь Полтавского городского комитета КПУ.
 Онипко, Семён Иванович (1913—1975) — советский украинский драматический актёр. Народный артист УССР (1969).
 Онипко, Федот Михайлович (1880—1938) — российский политический деятель.